Gallizacja – zabieg stosowany w kulinarii, który ma na celu obniżenie kwasowości danego wina, jednocześnie podnosząc jego moc poprzez określone dosłodzenie oraz rozcieńczenie moszczu w wodzie.

Obróbka żywności